Нару́тис:
 литовское название реки Нарочь.
 литовское название озера Нарочь.
 название гостиницы в Вильнюсе.
 Нарутис, Витаутас — литовский деятель в США, член совета Литовского фонда (Lietuvių Fondas, Lithuanian Foundation, Inc.), основанного в 1962.
 Нарутис, Витаутас — литовский скульптор.